Mathez ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Mathez (* 1985), Schweizer Badmintonspielerin
 Guy Mathez (* 1946), Schweizer Fußballtrainer